Cohen House ist der Name folgender Gebäude:

 Cohen House (London) in Chelsea, London, England 
 Cohen House (Virginia) in Petersburg, Virginia, Vereinigte Staaten, NRHP-ID 07001141